Forquilhensi – abitanti di Forquilha
Forquilhensi – abitanti di Forquilhinha
Forquilhensi – abitanti di Três Forquilhas